Die Abkürzung USV steht für:

 United States Volunteers, (historische) Freiwilligenverbände der Streitkräfte der Vereinigten Staaten
 Universitätssportverein
 USV Halle (Universitätssportverein Halle), einen Sportverein in Halle (Saale)
 USV Potsdam (Universitätssportverein Potsdam), einen Sportverein in der Landeshauptstadt Brandenburgs
 Unmanned Surface Vehicle, siehe Unbemanntes Wasserfahrzeug
 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (englisch uninterruptible power supply)

USV